Ptose (borsten), het verslappen en afhangen van de borsten
 Ptose (ogen), het afhangen van een of beide bovenste oogleden